Hulcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Hulcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire